Haidara oder Haïdara ist der Familienname folgender Personen:

 Aïchata Cissé Haïdara, malische Politikerin
 Alassane Haidara, malischer Politiker
 Amadou Haidara (* 1998), malischer Fußballspieler
 Aminata Haidara (* 1997), ivorische Fußballspielerin
 Massadio Haïdara (* 1992), französischer Fußballspieler
 Mohamed Saleh Hadj Haidara, bahrainischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Haidar